Bartolomeo della Scala ist der Name folgender Personen:
* Bartolomeo I. della Scala († 1304), Herr von Verona
 Bartolomeo II. della Scala (1361–1381), Herr von Verona